Penta kan syfta på:

 PENTA – ett sprängämne, se  Pentyl (sprängämne)
 Volvo Penta – tillverkar båtmotorer och industrimotorer.

Geografi

Frankrike 

 Penta-di-Casinca – en kommun i departementet Haute-Corse på ön Korsika, 
 Penta-Acquatella – en kommun i departementet Haute-Corse på ön Korsika,

Litauen 

 Penta (vattendrag i Litauen), 

Robotskapade Litauenförgreningar